

Persone
 Cyril Saulnier (1975) – ex tennista francese
 Jeremy Saulnier (1976) – regista, sceneggiatore e direttore della fotografia statunitense

Altro
 Morane-Saulnier – azienda aeronautica francese